Директива 2014/40/EC, официальное название Директива N 2014/40/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского Союза «О сближении законодательных, регламентарных и административных положений государств-членов ЕС в области производства, представления на рынке и продажи табачной продукции и сопутствующих товаров и об отмене Директивы 2001/37/ЕС» () — нормативный акт, которым регулируется порядок производства, продажи табака, установление запретов и акцизов в данной отрасли, а также меры по обеспечению информирования потребителя о влиянии на здоровье табачной продукции. Документ был принят 3 апреля 2014 года в Брюсселе Европарламентом и Советом Европы и вступил в силу 29 мая 2014 года.

История создания 
Реформирование существующей законодательной базы в области регулирования табачной промышленности назревало давно и громкое дело внутри Евросоюза ускорило разработку и принятие обновлённой директивы. Польша при поддержке Румынии подала иск о нарушении принципа пропорциональности при введении ограничений в табачном секторе европейского рынка. При этом, следует добавить, что аналогичные запросы поступили и от Великобритании в деле по иску компании «Totally Wicked», выпускающей электронные сигареты, и компании «Philip Morris». Все истцы в части требования указывали на неоправданные ограничения: требования к упаковке, требования к стандартам электронных сигарет, запрет на производство сигарет с ментолом (к слову, Директива 2001/37/ЕС предусматривает запрет любых ароматических добавок).

После всех вышеописанных событий Европейский Совет и Европейский Парламент подготовили новую Директиву N 2014/40/ЕС, которая и была принята 3 апреля 2014 года и заменила собой положения Директивы 2001/37/ЕС, которая утратила силу. В отличие от ранней версии документа, в новой редакции были исключены пункт 2, 3 статьи 3, п. 3-5 ст. 4, п. 1 ст. 5), подпункт b п. 6 ст. 5, п. 8, ст. 5, третий параграф п. 1, ст. 6, п. 3,4 ст. 6, ст. 12, п. 3, ст. 13, Приложение II (Временные рамки для переноса и реализации отмененных Директив). Нововведение для версии 2014 года стала разработка и утверждение предупреждений об опасности для здоровья в виде надписей и картинок для упаковок реализуемой продукции. Также, нормы Директивы 2014/40/ЕС преследуют целью строгие требования по информации о содержании ингредиентов, по продаже электронных сигарет и травяных изделий для курения, а также продажи табачных изделий посредством сети интернет. Для реализации на практике требований Директивы, законодатель установил временные рамки: до мая 2016 года по основным пунктам и до 2019 года по второстепенным (к, примеру, дизайн упаковки сигарет).

Характеристика документа

Структура 
 Преамбула (Whereas, состоит из п.1-60);
 Раздел I. Общие положения (Title I Common provisions, состоит из Ст.1-2);
 Раздел II. Табачная продукция (Title II Tobacco products):
 Глава I. Компоненты и выделения (CHAPTER I Ingredients and emissions, состоит из С.3-7);
 Глава II. Маркировка и упаковка (CHAPTER II Labelling and packaging, состоит из С.8-16);
 Глава III. Табак для внутриротового использования, трансграничные дистанционные способы продажи табачной продукции и новые виды табачной продукции (CHAPTER III Tobacco for oral use, cross-border distance sales of tobacco products and novel tobacco products, состоит из С.17-19);
 Раздел III. Электронные сигареты и растительная продукция для курения (Title III Electronic cigarettes and herbal products for smoking, состоит из С.20-22);
 Раздел IV. Заключительные положения (Title IV Final provisions, состоит из С.23-33);
 Приложение I. Перечень текстовых предупреждений (Annex I List of text warnings);
 Приложение II. Библиотека изображений (Annex II Picture library);
 Приложение III. Корреляционная таблица (Annex III Correlation table).

Задачи 
В задачи Директивы N 2014/40/ЕС входило устранение противоречивых норм, которые вызвали череду судебных исков, а также сближение законодательных, регламентарных и административных положений государств-членов ЕС. При этом, как и в предыдущей Директиве, в новом документе первостепенное внимание уделялось регулированию выпуска и реализации табачной продукции и сопутствующим материалам. Главенствующая роль отводилась информированию потребителя о влиянии курения на здоровье и выполнение Евросоюзом обязательств, взятых при подписании Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака «FCTC», эксперты которой помогали при разработке вышеупомянутой Директивы.

Примечания 

Здравоохранение
Директивы Европейского союза
2014 год в праве
Табак